Frauenbund steht für:

 Frauenbund (Indianer), ein Medizinbund der Irokesen-Indianer
 Demokratischer Frauenbund Deutschlands, zur Zeit der DDR
 Deutscher Frauenbund, zur Zeit des Nationalsozialismus
 Internationaler Frauenbund, Fédération démocratique internationale des femmes
 Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft, Bestandteil der Kolonialbewegung (1907–1936)

Siehe auch:
 Berliner Frauenbund 1945 (Frauennetzwerk)
 Coop Frauenbund Schweiz (ab 1922)
 Deutscher Evangelischer Frauenbund (ab 1899: Deutsch-Evangelischer Frauenbund)
 Jüdischer Frauenbund (1904 gegründet von Bertha Pappenheim und Sidonie Werner)
 Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB)
 Schweizerischer Katholischer Frauenbund (ab 1912 Dachverband)
 Schweizerischer Frauenbund zur Hebung der Sittlichkeit (ab 1877)
 Syndikalistischer Frauenbund (Fraueninitiative der Freien Arbeiter-Union Deutschlands)